Ser lipski - rodzaj serbskiego sera, który jest produkowany z owczego mleka. Ser ten jest zaliczany do serów podpuszczkowych, dojrzewających oraz miękkich. Ser lipski jest wyrabiany  w podobny sposób jak ser port-du-salut.

Sery z owczego mleka
Serbskie sery